Вовк Федір — війт Києва (кінець 1580-х — 1592);
 Вовк Федір — генеральний осавул (1658);
 Вовк Федір Іванович (1903—1979) — український громадський і політичний діяч, віце-президент УГВР, член Проводу ОУН в еміграції;
 Вовк Хведір Ївлампійович (1798—1889) — кобзарський цехмайстер;
 Вовк Федір Кіндратович (1847—1918) — український антрополог, етнограф і археолог.
 Вовк Федір Федорович (1929—1990) — український радянський скульптор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок